Cannington est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

, ville de la banlieue de Perth
, circonscription de l'Australie-Occidentale
Mine de Cannington, mine souterraine d'argent et de plomb du Queensland

, communauté de la région de Durham en Ontario
Cannington, circonscription provinciale de la Saskatchewan 
Cannington, ancienne circonscription provinciale de la Saskatchewan (1905-1975)

Cannington ou Canning Town, ancien nom du quartier  de Prayagraj (Allahabad)

Cannington, village du Somerset

Homonymie de toponyme